Castel Ivano – comune del Trentino
 Castel Ivano – castello del Trentino